Cibugel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibugel, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cibugel, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar